Enix est une société japonaise d'édition et de création de jeux vidéo, créée en 1975 et qui devient Square Enix Inc. en 2003 après une fusion.
 Enix est une ville d'Espagne.